Lista de clubes de futebol da Escócia.

Clubes da Scottish Premier League
 Aberdeen
 Celtic
 Dundee FC
 Dundee United
 Hamilton
 Inverness
 Kilmarnock
 Motherwell
 Partick Thistle
 Ross County
 St. Johnstone
 St. Mirren

Scottish Championship

  Alloa
  Cowdenbeath
  Dumbarton
  Falkirk
  Hearts
  Hibernian
  Livingston
  Queen of the South
  Raith Rovers
  The Rangers

Scottish League One

  Airdrieonians
  Ayr United
  Brechin City
  Dunfermline
  Forfar
  Morton FC
  Peterhead FC
  Stenhousemuir
  Stirling Albion
  Stranraer

Terceira Divisão

 Albion Rovers
 Annan Athletic
 Berwick Rangers
 Cowdenbeath
 Dumbarton
 East Stirlingshire
 Elgin City
 Forfar Athletic
 Montrose
 Stenhousemuir

Outros
Whitehill FC

Escocia
Clubes Futebol Escocia